Saillans, commune française de la Drôme
 Saillans, commune française de la Gironde

 François-Louis de Saillans, militaire français.

Voir aussi
 Saillens : page d’homonymie
 Saillant : page d’homonymie
 Le Saillant : village de Corrèze

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France